Woronin kan som auktorsförkortning betyda:

 Michael Stepanovich Woronin
 Michael Stepanovitch Woronin

Robotskapade auktorsförkortningar